Cantavieja kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cantavieja (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Cantavieja (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar